Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Lars Elvstrøm che ha battuto in finale Jean-François Caujolle 6-4, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 1976